Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Schickedanz Open 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Peter Ballauff e Ricki Osterthun (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Marcos Górriz e Andrej Ol'chovskij (tds n. 2) con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di Serie

  Peter Ballauff /  Ricki Osterthun (campioni)
  Marcos Górriz /  Andrej Ol'chovskij (finale)

  Jaroslav Bulant /  Richard Vogel (quarti di finale)
  Vojtěch Flégl /  Daniel Vacek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Schickedanz Open 1990